Nazwisko Centnerszwer nosili:
 Gabriel Centnerszwer (1841–1917) – polski wydawca i księgarz
 Jakub Centnerszwer (1798–1880) – polski matematyk
 Józef Henryk Centnerszwer (1898–?) – polski prawnik, adwokat
 Maksymilian Centnerszwer (1889–?) – polski muzyk, kompozytor, krytyk muzyczny
 Mieczysław Centnerszwer (1874–1944) – polski chemik
 Róża Centnerszwerowa (1867–1940) – polska tłumaczka
 Stanisława Centnerszwerowa (1889–1943) – polska malarka
 Szmul Centnerszwer (1856–1938) – polski chirurg